Gregorio Aráoz puede hacer referencia a:

Gregorio Aráoz de Lamadrid, militar y político argentino.
Gregorio Aráoz Alfaro, médico argentino.